Kongque kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kongque (socken i Kina, lat 28,01, long 104,39), Sichuan, 
 Kongque (socken i Kina, lat 31,30, long 106,80), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar